Baiona (Galiza) — município da província de Pontevedra, Galiza, Espanha
 Baiona (França) — município do departamento dos Pirenéus Atlânticos, França
 Abdicações de Baiona — renúncias sucessivas de Carlos IV de Espanha e de seu filho Fernando VII ao trono espanhol em favor de José Bonaparte
 Constituição de Baiona — documento outorgado por José Bonaparte à Espanha, espécie de constituição à maneira napoléonica.
 Bayonne (Nova Jérsei) — cidade no estado norte-americano de Nova Jérsei
 Baiona — lugar da freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, no litoral alentejano

Desambiguações de topônimos